Хейстсе Пейл () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в конце июня в бельгийской коммуне Хейст-оп-ден-Берг.

История 
Впервые гонка состоялась в 1927 году. В 1984—2007 годах не проводилась и только в 2008 была возобновлена после длительного прерыва, что было приурочено к тысячелетию города Хейста.

С 2008 по 2011 год дистанция составляла около 165 км, включающих одиннадцать кругов по 15 км с подъёмом Хейтсе Берг. Поскольку он раполагался в начале круга, гонка обычно заканчивалась массовым отрывом.

С 2012 года маршрут был слегка изменён. Был добавлен ещё один подъём, а Хейтсе Берг стал проходится два раза на каждом круге. Финиш разместили между двумя этими подъёмами, чтобы избежать массового спринта.

С 2016 года входит в календарь UCI Europe Tour как гонка категории 1.1. C этого же года является одним из событий Велошоссейного кубка Бельгии.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт
 Хейстсе Пейл на FirstCycling
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Велошоссейный кубок Бельгии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1927 года